Faszcze peut désigner en Pologne :
 Faszcze, village de la gmina de Kulesze Kościelne, powiat de Wysokie Mazowieckie, dans la voïvodie de Podlachie
 Faszcze, village de la gmina de Wysokie Mazowieckie, powiat de Wysokie Mazowieckie, dans la voïvodie de Podlachie
 Faszcze, village de la gmina de Mikołajki, powiat de Mrągowo, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie